Anagabriela Espinoza Marroquín – modella messicana, Miss International 2009
 Bianca Marroquín – attrice, cantante e ballerina messicana
 Gustavo Adolfo Cabrera Marroquín – ex calciatore guatemalteco
 José Manuel Marroquín – educatore, scrittore e politico colombiano
 Rubén Marroquín – calciatore salvadoregno
 Sebastián Marroquín – scrittore e architetto colombiano, figlio di Pablo Escobar